Az 1966-os labdarúgó bajnokságot a Vasas nyerte a Ferencváros és a Tatabánya előtt. A két kieső Ózdi Kohász SE és a Dorogi Bányász helyére négy feljutó csapat került, Szegedi EAC, Szombathelyi Haladás, Komlói Bányász SK, Egri Dózsa, mert 1967-től tizenhat csapatos lett a bajnokság létszáma.

A végeredmény 

A bajnok Vasas SC játékosai
Varga László (21) – Bakos Sándor (25), Mészöly Kálmán (23), Ihász Kálmán (22) – Mathesz Imre (23), Berendy Pál (26) – Molnár Dezső (25), Puskás Lajos (24), Farkas János (26), Fister Ferenc (22), Korsós István (22).
Játszott még: Pál II Tibor (11), Kenderesi István k. (5), Sárosi László (5), Lázár Barna (4), Kékesi Mihály (2).
Edző: Csordás Lajos
Az ezüstérmes Ferencvárosi TC játékosai
Géczi István (26) – Novák Dezső (24), Mátrai Sándor (21), Páncsics Miklós (23) – Juhász István (17), Szűcs Lajos (26) – Karába János (20), Varga Zoltán (21), Albert Flórián (25), Rákosi Gyula (21), Fenyvesi Máté (18).
Játszott még: Németh Miklós (12), Horváth László (9), Rátkai László (9), Szőke István (7), Perecsi Tibor (6), Dalnoki Jenő (1).
Edző: Tátrai Sándor
A bronzérmes Tatabányai Bányász játékosai
Gelei József (26) – Törőcsik Ferenc (21), Kovács Tibor (25), Juhos László (26) – Szepesi Gusztáv (7), Laczkó Mihály (22) – Szabó György (21), Menczel Iván (23), Csernai Tibor (25), Szekeres József (16), Szuromi Antal (26).
Játszott még: Lieber Gyula (9), Sas Gyula (9), Solymos Tibor (9), Horváth Ferenc (8), Kovács Csaba (6), Deli András (3), Rácz Jenő (3), Léber Ottó (1).
Edző: Hidegkuti Nándor

Kereszttáblázat

Díjak

Góllövőlista

Források 
 Nagy Béla: FTC Napló 1964-1966 (Budapest, 1982) ()
 Mező Ferenc: Futball adattár ()
 Nemzetisport.hu
 Hungary - List of final tables (RSSSF)

Magyar 1
1966